Lo scafandro e la farfalla – libro autobiografico del giornalista francese Jean-Dominique Bauby (1997)
 Lo scafandro e la farfalla – film del 2007 diretto da Julian Schnabel, basato sull'omonimo libro di Jean-Dominique Bauby